Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу Девенпорт не брала участі. Звєрєва грала в парі з Катариною Среботнік, але у чвертьфіналі їх перемогли Ліза Реймонд і Ренне Стаббс.

Мартіна Хінгіс і Марі П'єрс виграли титул, у фіналі перемігши пару Александра Фусаї і Наталі Тозья з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw (WTA) 

Toray Pan Pacific Open, парний розряд
2000, парний розряд